Stephanie Brown peut désigner :

 Stephanie Brown, un personnage de fiction de l'univers DC ;
 Stephanie Brown Trafton (1979-), une athlète américaine, spécialiste du lancer du disque.